Лино́р Гора́лик (при рождении Ю́лия Бори́совна Гора́лик; род. 9 июля 1975, Днепропетровск, Украинская ССР, СССР) — русскоязычная писательница, поэтесса, переводчица и художница.

Биография 
Родилась 9 июля 1975 года в Днепропетровске.

С 1982 по 1986 год училась в школе № 67, с 1987 по 1989 — в школе № 23.

С 1989 года жила в Израиле.

В 1991—1994 годах училась в Университете Бен-Гуриона в Беер-Шеве по специальности Computer Science. Занималась интернет-технологиями как программист, затем работала в области интернет-маркетинга.

С 2000-го по 2014 годы работает в Москве. Занимается литературной и журналистской деятельностью, а также маркетинговым консультированием. В 2014 году возвращается в Израиль в связи с российскими политическими событиями.

В период становления так называемого Рунета Горалик становится известной как знаковая фигура «литературы в Рунете» (а также интернет-журналистики), что описано в отдельной главе книги публициста Юлии Идлис «Рунет: сотворённые кумиры». В книге, среди прочего, описывается созданный Горалик в 2000 году ранний коллективный проект сетевой литературы «E2-e8, или Игра в интертекст» на сайте «Русского журнала»: «По шахматной доске вместо фигур передвигались литературные произведения; задачей участников игры было построить как можно более короткую цепочку из явных, неявных, сознательных, случайных и самых безумных аллюзий и интертекстуальных отсылок, которые бы связывали, на первый взгляд, совершенно не связанные друг с другом тексты». За достижения в игре участники получали призовые очки, называемые «пирожками» от фразеологизма «возьми с полки пирожок».

В переводах Линор Горалик выходили рассказы Этгара Керета и стихи Витаутаса Плиуры (совместно со Станиславом Львовским). Автор ряда художественных выставок и проектов. Автор комикс-стрипов «Заяц ПЦ и его воображаемые друзья: Щ, Ф, грелка и свиная отбивная с горошком». Основатель и главный редактор проекта личных историй PostPost.Media.

В 2014 году стала шеф-редактором интернет-проекта «Букник».

В 2022 году стала главным редактором интернет-издания «ROAR — вестник оппозиционной русскоязычной культуры» и проекта «Новости-26: подросткам о российской политике».

Общественная позиция 
В феврале 2013 года записала для проекта «Против гомофобии» видеообращение в поддержку ЛГБТ-сообщества.

В феврале 2022 года выступила против вторжения России на Украину.

Критическое восприятие 
Первая книга стихов Горалик, вышедшая в 1999 году в издательстве Александра Житинского, вызвала неоднозначную реакцию критиков; впоследствии сама писательница отзывалась о ней как о «детской, очень плохой». Однако уже вторая её книга, сборник малой прозы «Не местные» (2003), удостоился в прессе восторженных отзывов: «Как всякий настоящий поэт, Линор Горалик в окружающей реальности находит её тайные, прекрасные и ужасные слои — так что вскоре мы все догадаемся, в каком дивном городе живём».

Публикации в периодике 

Является постоянным автором журналов «Новое литературное обозрение» и «Теория моды».

Вела авторские колонки в газете «Ведомости» и проекте «Сноб».

C 2014 года являлась шеф-редактором сайта «Букник».

С 2001 по 2003 год вела авторскую колонку на сайте Грани.ру. Регулярно публиковалась в «Русском журнале», «Еженедельном журнале», «Профиле», «Книжном обозрении», «Независимой газете», в онлайн-изданиях «TextOnly» и «Современная русская литература с Вячеславом Курицыным». С 2006 г. публикует цикл интервью с современными русскими поэтами в каждом номере ежеквартального журнала поэзии «Воздух».

Награды 
 Лауреат молодёжной премии «Триумф» (2003)
 Лауреат премии «Портал» (2012) за книгу «Устное народное творчество обитателей сектора М1».
 Лауреат премии ФЕОР «Скрипач на крыше» (2013) за книгу «Путеводитель по Израилю (только и исключительно) для детей».
 Cтипендиат Фонда памяти Иосифа Бродского в номинациях «Поэзия» (2016)
 Победитель номинации Критической академии премии «НОС» за роман «Все, способные дышать дыхание» (2019).
 Премия «Бегущая по волнам» (2019) — в номинации «Женский образ в фантастических произведениях» (Линор Горалик, «Холодная вода Венисаны»)

Книги 

 «Цитатник» (книга стихов, 1999, ISBN 5-7559-0048-5);
 «Не местные» (М.-Тверь, 2003, ISBN 5-94128-071-8);
 Сказка о северном сиянии. (Совместно с Юрием Сорочкиным) — 2003
 Сказка о волшебном металле. (Совместно с Юрием Сорочкиным) — 2004
 «Нет» (роман, совместно с Сергеем Кузнецовым, 2004, ISBN 5-94278-419-1);
 «Половина неба» (роман, совместно со Станиславом Львовским, ISBN 5-94145-266-7);
 «Говорит» (2004, ISBN 5-94128-090-4);
 «Недетская еда» (М.: ОГИ, 2004, ISBN 5-94282-231-X);
 «Книга одиночеств» (2004, совместно с Максом Фраем);
 «Полая женщина. Мир Барби: изнутри и снаружи» (М., НЛО, 2005, ISBN 5-86793-418-7);
 «Мартин не плачет» (сказка, 2007, ISBN 5-86793-508-6);
 «Подсекай, Петруша» (книга стихов, 2007, ISBN 5-86856-139-2);
 «Недетская еда. Без сладкого» (М.: ОГИ, 2007, ISBN 978-5-94282-408-2); 2-е изд. — 2009.
 «Заяц ПЦ» (комикс, 2007, ISBN 978-5-9689-0099-9);
 «Заяц ПЦ 2.0» (комикс, 2008);
 «Короче» (сборник короткой прозы, М.: НЛО, 2008, ISBN 978-5-86793-617-4);
 «Агата возвращается домой» (сказка, М., 2008, ISBN 978-5-9689-0150-7);
 «Заяц ПЦ 3.0» (комикс, 2008);
 «Валерий» (повесть, М.: НЛО, 2011);
 «Устное народное творчество обитателей сектора М1» (сборник короткой прозы и стихотворений, М., 2011);
 «Заяц ПЦ 3.0» (комикс, М., 2011);
 «Библейский зоопарк». Серия «Чейсовская коллекция». М.: Текст, 2012;
 «Путеводитель по Израилю (только и исключительно) для детей». Текст, 2013;
 Частные лица. М.: НЛО, 2013
 Путеводитель по Израилю. — М., 2019
 Мартин не плачет. — М., 2015.
 «Так это был гудочек» — Ozolnieki: Literature Without Borders, 2015. — 64 с. — (Поэзия без границ);
 Агата смотрит вверх. — М.: Livebook, 2017;
 «Всенощная зверь» — Ozolnieki: Literature Without Borders, 2019;
 Путеводитель по Израилю. — М., 2019
 203 истории про платья. (совместно с М. Вуль) — М., 2019
 «Холодная вода Венисаны» — М.: Лайвбук, 2019 (фэнтези для подростков); 2-е изд. — 2021 г.
 «Все, способные дышать дыхание» (роман. — М.: АСТ, 2019, ISBN 978-5-17-112269-0).
 Мартин не плачет. — М., 2021.
 Двойные мосты Венисаны. — М., 2021.
 Тайные ходы Венисаны. — М., 2021.
 
 Черный огонь Венисаны. — М., 2022.

Примечания

Ссылки 

 Официальный сайт Линор Горалик
 Линор Горалик на сайте «Вавилон»
 
 Линор Горалик: «Я не могу поверить, что у меня такая потрясающая жизнь» // «Скажи Гордеевой» https://www.youtube.com/watch?v=pBpXiWiWG-o 

Эссеисты России
Эссеисты по алфавиту
Писатели России XXI века
Писатели Москвы
Русские писатели XXI века
Поэтессы России
Литераторы, известные под псевдонимами
Программисты Израиля
Лауреаты премии «Бегущая по волнам»